Wiwi – rzeka w azjatyckiej części Rosji
 Wiwi – jezioro w azjatyckiej części Rosji, z którego wypływa ww. rzeka